Reprezentacja Luksemburga U-19 w piłce nożnej – młodzieżowa reprezentacja Luksemburga do lat 19 zarządzana przez Luksemburski Związek Piłki Nożnej. Drużyna bierze udział w odbywających się corocznych Mistrzostwach Europy U-19. Od czasu ustanowienia Mistrzostw Europy U-19 w 2002 roku drużyna nigdy nie zakwalifikowała się do fazy grupowej.

Występy na ME U-19 

 Ogólny bilans
 57 meczów
 5 zwycięstw
 8 remisów
 44 porażek
 41:161 bilans bramek

Zobacz też 
 Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-21 w piłce nożnej mężczyzn
 Reprezentacja Luksemburga U-17 w piłce nożnej mężczyzn

Linki zewnętrzne 
 Zwycięzcy i uczestnicy Mistrzostw Europy U18/U19 
 Luksemburg na stronie UEFA 

Reprezentacja Luksemburga w piłce nożnej
Luksemburg